Karlsruhe je:

 Karlsruhe, grad u Baden-Württembergu
 Karlsruhe (okrug), okrug u Baden-Württembergu
 Karlsruhe (Brandenburg), naselje u Brandenburgu
 Karlsruhe (Saska), dio Sohlanda, Saska
  Karlsruhe, Sjeverna Dakota naselje u Sjevernoj Dakoti (SAD
 Pokój, poljski grad koji se do 1945. zvao Bad Carlsruhe